Berardi je priimek več oseb:    
 Giuseppe Berardi, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Giuseppe Bonventura Berardi, italijanski rimskokatoliški škof 
 Marcellino Berardi, italijanski apostolski vikar
 Paolo Berardi, italijanski general
 Pasquale Berardi, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Timoteo Berardi, italijanski rimskokatoliški škof